Jméno a příjmení Josef Maršál má více nositelů:

 Josef Maršál (malíř) (1951–2003) – český malíř a grafik
 Josef Maršál (moderátor) (* 1966) – český novinář a moderátor, v letech 2000 až 2012 uváděl na ČT pořad Události